Carpaccio (gerecht), een Italiaans gerecht
Vittore Carpaccio, een Venetiaanse schilder